Holozoa са група от организми, която включва животните и техните най-близки едноклетъчни роднини, но изключва гъбите.
 Holozoa е старото име рода Distaplia от опашнохордови.

Тъй като Holozoa е клон, включващ всички организми, по-тясно свързани с животни, отколкото с гъби, някои автори го предпочитат за парафилитични групи като Choanozoa, която се състои от Holozoa минус животни.

Може би най-известните Holozoa, с изключение на животни, са хоанофлагелатите, които силно наподобяват клетки на гъби, и така са били отнесени към гъбите дори в 19 век.

Най-старите вкаменелости на Holozoa датират от периода едиакарий, преди около 600 милиона години.

Филогения

Източници 

Opisthokonta